De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 2006 werd in het weekend van 28 en 29 januari gehouden op de IJsbaan van Utrecht. Kampioenen werden Wieteke Cramer en Mark Tuitert. Cramer wist zelfs alle vier de afstanden te winnen.

Dag 1

500 meter vrouwen

500 meter mannen

3000 meter vrouwen

5000 meter mannen

Dag 2

1500 meter vrouwen

1500 meter mannen

5000 meter vrouwen

10.000 meter mannen

Eindklassement

Mannen

Vrouwen

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

2006
Langebaanschaatsen in 2006
Sportevenement in Utrecht (stad)
Schaatsen in Utrecht (provincie)